Denumirea de Bukoveț se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Bukoveț, un sat în comuna Brusarți, regiunea Montana;
 Bukoveț, un sat în comuna Svoghe, regiunea Sofia;
 Bukoveț, un sat în comuna Veliko Tărnovo, regiunea Veliko Tărnovo;
 Bukoveț, un sat în comuna Vidin, regiunea Vidin;
 Bukoveț, un sat în comuna Beala Slatina, regiunea Vrața.